propyn, CH3C≡CH
 propadien, 
 cyklopropen,